Селу́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Рюин-ан-Маржерид. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15032.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 75 км южнее Клермон-Феррана, в 70 км к востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 80 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 51 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 37 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 63,5 %). Из 37 активных работали 35 человек (17 мужчин и 18 женщин), безработными были 2 мужчин. Среди 14 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь